

Geografia 
Lloret de Vistalegre – comune nelle Baleari
Lloret de Mar – comune nella Catalogna

Persone 
Sergio Lloret (1950) – ex calciatore spagnolo